Peter Guggisberg, né le  à Zimmerwald, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Peter Guggisberg a fait ses débuts en Ligue Nationale A en 2002 avec le SC Langnau Tigers. Il a ensuite été transféré au HC Davos, où il a été sacré champion de Suisse en 2005, 2007 et 2009. Il a également été repêché en 2004 en  au total par les Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey. Bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de son équipe, il est également connu pour ses frasques ; en effet, il a été suspendu par son club en décembre 2006 après avoir été pris avec un taux de  d'alcool dans le sang et a été condamné en 2007 à 90 jours de travaux d'intérêt général et à une amende de  francs suisses.

Carrière internationale 
Peter Guggisberg a disputé avec l'équipe de Suisse le Championnat du monde moins de 18 ans 2003, le Championnat du monde junior 2004 ainsi que le Championnat du monde 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||SC Langnau Tigers U20 ||Juniors Élites A ||12 ||3 ||3 ||6 ||0 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||SC Langnau Tigers ||LNA || - ||- ||- || -|| -||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|SC Langnau Tigers U20 ||Juniors Élites A ||15 ||12 ||4 ||16 ||2 ||4 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||34 ||6 ||6 ||12 ||0 || - ||- ||- || -|| -
|-
|SC Langnau Tigers U20 ||Juniors Élites A ||10 ||7 ||10 ||17 ||0 ||5 ||2 ||1 ||3 ||32
|-
|2003-2004 ||HC Davos ||LNA ||39 ||11 ||8 ||19 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 ||HC Davos ||LNA ||36 ||12 ||7 ||19 ||4 ||15 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2005-2006 ||HC Davos ||LNA ||43 ||7 ||9 ||16 ||10 ||15 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2006-2007 ||HC Davos ||LNA ||43 ||6 ||6 ||12 ||6 ||19 ||6 ||5 ||11 ||4
|-
|2007-2008 ||HC Davos ||LNA ||48 ||11 ||9 ||20 ||4 ||13 ||5 ||4 ||9 ||2
|-
|2008-2009 || HC Davos || LNA ||48 ||20 ||19 ||39 ||47 || 21 || 5|| 8|| 13||6 
|-
|2009-2010 || HC Davos || LNA ||44 ||20 ||22 ||42 ||6 || - ||- ||- || -|| -
|-
|2010-2011 || HC Davos || LNA ||17 ||7 ||8 ||15 ||4 || 14 ||4 ||3 || 7|| 2
|-
|2011-2012 || HC Davos || LNA ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 || - ||- ||- || -|| -
|-
|2012-2013 || HC Davos || LNA || - ||- ||- || -|| - || - ||- ||- || -|| -
|-
|2013-2014 || HC Davos || LNA || 35 || 11 || 17|| 28|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || EHC Kloten || LNA || 42 || 13 || 12|| 25|| 18|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2015-2016 || EHC Kloten || LNA || 38|| 9|| 12|| 21|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 41 || 7 || 12|| 19|| 14|| 8|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
|2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 18 || 2 || 3|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0

|2003 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 6 || 4 || 10 || 4 || 
|-
|2004 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 5 || 3 || 3 || 6 || 0 || 
|-
|2005 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 2 || 3 || 5 || 0 || 
|- 
|2006 ||HC Davos ||Coupe d'Europe ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||  de la division Ragouline
|-
|2007 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
|2008 ||  ||CM
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
|2008 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 4 || 4 || 0 || 
|- 
|2011 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || Vainqueur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance le 20 janvier 1985
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Naissance dans le canton de Berne
Sportif bernois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Kloten